Władysław Aleksander Przybylski ps. „Nowina” (1892–1955) – kapitan administracji (piechoty) Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Władysław Przybylski ps. „Lew” (ur. 1895) – działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości
 Władysław Jan Przybylski (ur. 1896) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, komisarz Straży Granicznej, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Władysław Przybylski (1930–1998) – nauczyciel, wicewojewoda bydgoski, prezydent Bydgoszczy (1985–1990)

Przypisy